El término Bellevue (literalmente Bellavista en idioma francés) puede referirse a:

Localidades 
Bellevue, ciudad de Australia Occidental.
Bellevue, comuna canadiense de la provincia de Alberta.
Bellevue, comuna canadiense de la provincia de Terranova y Labrador.
Bellevue, comuna canadiense de la provincia de Ontario.
Bellevue, comuna canadiense de la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo.
Bellevue, comuna canadiense de la provincia de Saskatchewan.
Bellevue, comuna suiza del cantón de Ginebra.
Bellevue, municipio estadounidense del estado del Idaho.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Illinois.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Kentucky. 
Bellevue, localidad estadounidense del estado de Míchigan.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Nebraska.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Ohio.
Bellevue, localidad estadounidense del estado de Oregón.
Bellevue, localidad estadounidense del estado de Pensilvania.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Texas.
Bellevue, ciudad estadounidense del estado de Washington.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Washington.
Bellevue, ciudad estadounidense del estado de Iowa.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Iowa.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Wisconsin.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Míchigan.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Minnesota.
Bellevue, municipio estadounidense del estado de Misuri.
Bellevue, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Aquin.
Bellevue, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Tabarre.
Bellevue, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Tabarre.

Nombres compuestos 
Bellevue Hill, ciudad australiana de Nueva Gales del Sur.
Bellevue-la-Montagne, comuna francesa del departamento de Alto Loira.
Bellevue Chardonnière, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Pétion-Ville.
Bellevue la Montagne, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Pétion-Ville.

Otros usos 
Castillo de Bellevue, pequeño castillo construido por la Sra. Pompadour cerca de París en 1750, demolido en 1823. 
Palacio de Bellevue (Schloss Bellevue), residencia oficial del presidente de Alemania.
Bellevue, plaza en Gamlestan, Gotemburgo, Suecia.
Bellevue, plaza en la ciudad de Zúrich, Suiza.
Bellevue, distrito electoral de la ciudad de Belfast, Reino Unido.
Bellevue, un suburbio de Pittsburgh.
Bellevue (LaGrange), una casa histórica en el estado de Georgia, Estados Unidos.
Bellevue Plantation, una casa histórica en Tallahassee, Florida, Estados Unidos.

Instituciones 
 Bellevue Baptist Church, en Memphis, Tennessee.
 Bellevue Hospital Center, el hospital público más viejo de los Estados Unidos.
 Por eso Bellevue está usado informalmente en las Estados Unidos para cualquier Hospital Psiquiátrico.
 Bellevue University, en Bellevue, Nebraska.
  Hospiten Bellevue, hospital en Puerto De la Cruz, Tenerife, Islas Canarias,España.